Vidette ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Vidette (Alabama)
 Vidette (Arkansas)
 Vidette (Georgia)

Schiff:
 USCGC Vidette (1919), Schiff der US-Küstenwacht